Ван може да се отнася за:
 Ван, град във Франция
 Ван, град в Турция
 Ван, голямо тектонско соленоводно езеро в Турция
 Ван, вилает в Турция
 Ван, клас автомобили
 Ван, сорт череши
 Ван, много често срещано име във Виетнам